MacNeil Lake ist der Name folgender Seen in Kanada:

 MacNeil Lake (Manitoba), in der Division No. 23
 MacNeil Lake (Nova Scotia), in der Cape Breton Regional Municipality
 MacNeil Lake (Saskatchewan), in der Division No. 18

Siehe auch:
 MacNeil Lakes, drei Seen in Nova Scotia
 McNeil Lake